Benjamin F. Stapleton (1869-1950), homme politique américain ;
 Bob Stapleton (né en 1958), homme d'affaires américain ;
 Chris Stapleton (né en 1978), chanteur, compositeur et producteur américain de musique country ;
 Christopher Mark Adrian Stapleton (né en 1957), botaniste anglais ;
 Craig Roberts Stapleton (?), homme d'affaires et diplomate américain ;
 Frank Stapleton (né en 1956), footballeur irlandais ;
 Frederick Stapleton (1877-1939), nageur et joueur de water-polo britannique ; 
 Jean Stapleton (1923-2013), actrice américaine ;
 Jean  Stapleton (1661-1701), officier puis planteur à Saint-Domingue ;
 Jean II Stapleton (1696-1776), armateur à Nantes et planteur à Saint-Domingue ;
 Maureen Stapleton (1925-2006), actrice et cinéaste américaine ;
 Michael Stapleton (1747-1801), maître maçon et architecte irlandais ;
 Mike Stapleton (né en 1966), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (née en 1983-), chanteuse et compositrice de musique country américaine, épouse de Chris Stapleton ;
 Nicola Stapleton (née en 1974), actrice britannique ;
 Oliver Stapleton (né en 1948), directeur de la photographie britannique ;
 Pat Stapleton (1940-2020), entraîneur et joueur canadien de hockey sur glace ;
 Paul Stapleton (né en 1953), artiste britannique ;
 Philip Stapleton (1603-1647), homme politique, membre du Parlement anglais ;
 Pierre-Louis Stapleton, dit Eugène Hus (1758-1823), chorégraphe franco-belge ;
 Sally Stapleton (née en 1957), photojournaliste américaine ;
 Steven Stapleton (né en 1957), musicien britannique ;
 Sullivan Stapleton (né en 1977), acteur australien ;
 Tim Stapleton (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien ;
 William Stapleton (-1686), gouverneur de Montserrat puis des Iles sous le vent dans les années 1670 ;
 William Stapleton ( 1698-1740),  baronnet de Rotherfield Greys, Oxordshire, est un homme politique   jacobite et conservateur anglais.

Toponyme 

 Aéroport international Stapleton, ancien aéroport de la ville de Denver dans le Colorado aux États-Unis ;
 Stapleton est une ville de Géorgie, aux États-Unis ;
 Stapleton est une ville du Nebraska, aux États-Unis ;
 Stapleton Township est un township, du comté de Chickasaw en Iowa, aux États-Unis.

Patronyme anglais